Tanguy - nome proprio di persona maschile
Tanguy – film francese del 2001 scritto e diretto da Étienne Chatiliez
 San Tanguy o Tangi - monaco bretone del VI secolo
 Yves Tanguy - pittore surrealista del XX secolo